Алексе́й Во́лков:
 Волков, Алексей Александрович (род. 1973) — председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
 
 Волков, Алексей Анатольевич (род. 1988) — биатлонист.
 
 
 Волков, Алексей Гаврилович (1780—1826) — русский поэт и учёный-химик, адъюнкт Петербургской академии наук.
 Волков, Алексей Ильич (1762 — после 1817) — русский художник, академик Императорской академии художеств.
 Волков, Алексей Николаевич (род. 1945) — депутат ГД 4 и 5 созывов.
 Волков, Алексей Павлович (род. 1991) — российский спортсмен, чемпион Европы по рукопашному бою.
 Волков, Алексей Юрьевич (род. 1958) — казахстанский государственный деятель, дипломат.